Der FC Pohang Steelers ist ein Fußballclub aus Pohang, Südkorea. Aktuell spielt er als Franchisenehmer in der K League 1, der höchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte 
Der Club wurde 1973 unter dem Namen POSCO als Amateurmannschaft gegründet und ist heute eine der erfolgreichsten Mannschaften in Südkorea. 1984 wurde der Club professionalisiert und benannte sich in POSCO Dolphins um. Nur ein Jahr später wurde der Name erneut geändert, in POSCO Atoms.

1986 konnte der Club in der Premierensaison der neu geschaffenen K-League seine erste Meisterschaft feiern. Sie ist für Statistiker insofern interessant, als das der Club mehr Niederlagen als Siege und ein negatives Torverhältnis hatte.
Von 1986 bis 1998 gehörte die Mannschaft zu den Besten in Südkorea. Man schloss keine Saison schlechter als Platz 4 ab und wurde in diesem Zeitraum dreimal Meister und weitere drei Mal Vizemeister. Hinzu kam 1996 der Gewinn des erstmals ausgetragenen nationalen Pokalwettbewerbs.

1995 wurde der Name in Pohang Atom geändert, ehe der Club 1997 seinen jetzigen Namen erhielt. Durch den Gewinn des südkoreanischen Pokalwettbewerbs 1996 qualifizierten sich die Steelers für die Asian Club Championship, welche sie auch gewinnen und im Jahr darauf sogar verteidigen konnten. Danach endete zunächst diese erfolgreiche Ära der Pohang Steelers und man konnte lediglich noch einmal Vizemeister und Vizepokalsieger werden.
2007 wurde die Mannschaft erneut Meister und zog ins Pokalfinale ein. Die Niederlage im Finale korrigierte man ein Jahr später, als man zum zweiten Mal Pokalsieger wurde. 2009 gewannen die Steelers die AFC Champions League nach einem Finalsieg gegen den saudi-arabischen Verein Al-Ittihad Dschidda. Bei der Klub-Weltmeisterschaft erreichte man den dritten Platz.

In der Saison 2012 belegte die Mannschaft in der K-League den 3. Platz. 2013 wurde sie Meister und gewann den FA Cup und holte dieses Double als erste Mannschaft.

Stadion 
Seit 1991 tragen die Pohang Steelers ihre Spiele im Steel-Yard-Stadion aus. Es hat eine Kapazität von 25.000 Zuschauern und war das erste reine Fußballstadion in Südkorea.

Erfolge

National 
 K League Classic
 Meister: 1986, 1988, 1992, 2007, 2013
 Vizemeister: 1985, 1987, 1995, 2004

 FA-Cup
 Sieger: 1996, 2008, 2012, 2013
 Finalist: 2001, 2002, 2007

Kontinental 
 AFC Champions League
 Sieger: 2009
 2. Platz: 2021

 Asian Club Championship
 Sieger: 1997, 1998

Interkontinental 
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft
 Dritter: 2009

Spieler 
Stand: Februar 2020

Ehemalige bekannte Spieler 
  Dietmar Schacht (1985)
  Rade Bogdanović (1992–1996)
  Cristian Dulca (1999)
  Myung-Bo Hong (1992–1997, 2002)
  Dong-Gook Lee (19??–1998) Jugend, (1998–2002, 2004–2007) Spieler,
  Hee-Chan Hwang (20??–2015) Jugend,
  Ianis Zicu (2012)

Trainerchronik

Saisonplatzierung

Logohistorie

Ausrüster

Weblinks 
 Offizielle Website
 Pohang Steelers Supporters Club „Metromarines“
 Pohang Steelers bei soccerway.com
 Pohang Steelers bei transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
 
Gegründet 1973